National Union Party (Verenigde Staten), Amerikaanse politieke partij (1864-1868)
 Nasionale Unie, Zuid-Afrikaanse politieke partij (1960-1962)